Hybris (Oudgrieks)
 Hybris (malware)